Caldera kan syfta på:
 Kaldera – en typ av vulkankrater

Geografi

Argentina 

 La Caldera (kommunhuvudort), Salta,

Chile 

 Caldera (kommun), Región de Atacama, Provincia de Copiapó, 
 Caldera (ort), Región de Atacama, Provincia de Copiapó,